Zwroty informacyjne będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów:
 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (Zwroty H i EUH) – oznaczenia określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę.
 Zwroty wskazujące środki ostrożności (Zwroty P) –  informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczną substancję lub mieszaninę.